El apellido Labordeta puede aludir a:

 Miguel Labordeta (Zaragoza, 1921 - ibídem, 1969), poeta surrealista español.
 José Antonio Labordeta (Zaragoza, 1935 - ibídem, 2010), cantautor, profesor, escritor, presentador y político, hermano de Miguel Labordeta.
 Ana Labordeta (Teruel, 1965) actriz, hija de José Antonio Labordeta.
 Ángela Labordeta (Teruel, 1967) escritora y periodista, hija de José Antonio Labordeta.

También puede referirse a:

 Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza.

Apellidos por familias